Главни чланак: Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2009.

Титулу из претходне године бранила је Серена Вилијамс. Ким Клајстерс је освојила турнир. У финалу је победила Каролину Возњацки са 7:5, 6:3.

Полуфинални меч између Серене Вилијамс и Ким Клајстерс остаће упамћен по великој контроверзи. Наиме, при резултату 6:4, 6:5 и 15:30 у гему у ком је сервирала Вилијамс линијски судија је досудио преступ на други сервис што је Вилијамсову изнервирало до те мере да је запретила судији да ће јој "набити лоптицу у грло" уколико се тако нешто понови. Потом јој је главни судија доделио казну у виду изгубљеног поена и Клајстерсова је прошла даље.

Списак носилаца 

  Динара Сафина (треће коло) 
  Серена Вилијамс полуфинале  Винус Вилијамс (треће коло)
  Јелена Дементјева (друго коло)
  Јелена Јанковић (друго коло)
  Светлана Кузњецова (четврто коло)
  Вера Звонарјова (четврто коло)
  Викторија Азаренка (треће коло)
  Каролина Возњацки (финале)  Флавија Пенета (четвртфинале)
  Ана Ивановић (прво коло)
  Агњешка Радвањска (друго коло)
  Нађа Петрова (четврто коло)
  Марион Бартоли (друго коло)
  Саманта Стосур (друго коло)
  Виржини Разано (прво коло)

<li>  Амели Моресмо (друго коло)
<li>  Ли На (четвртфинале)
<li>  Пати Шнидер (друго коло)
<li>  Анабел Медина Гаригес (друго коло)
<li>  Ђе Џенг (треће коло)
<li>  Данијела Хантухова (четврто коло)
<li>  Забине Лизики (друго коло)
<li>  Сорана Крстеа (треће коло)
<li>  Каја Канепи (прво коло)
<li>  Франческа Скјавоне (четврто коло)
<li>  Алиса Клејбанова (прво коло)
<li>  Сибила Бамер (прво коло)
<li>  Марија Шарапова (треће коло)
<li>  Аљона Бондаренко (друго коло)
<li>  Јелена Веснина (треће коло)
<li>  Агнеш Савај (прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=1. коло
| RD2=2. коло
| RD3=3. коло
| RD4=4. коло

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= В. Звонарјова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н. Љагостера Вивес 
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=-{Q}-
| RD1-team03= Ј. Сема
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А. Чакветадзе 
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=-{Q}-
| RD1-team05= К. Галиксон
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Џ. Крејбас 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л. Храдецка 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= Ј. Веснина 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= А. Моресмо 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Т. Малек
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А. Вознијак 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Л. Гренвил 
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=6<sup>7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О. Говорцова 
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С. Мирза 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Е. Галовић 
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= Ф. Пенета
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= В. Звонарјова
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А. Чакветадзе
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Џ. Крејбас
| RD2-score03-1=66
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= Ј. Веснина 
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=17
| RD2-team05= А. Моресмо 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= А. Вознијак 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С. Мирза 
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= Ф. Пенета
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= В. Звонарјова
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=31
| RD3-team02= Ј. Веснина 
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= А. Вознијак
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= Ф. Пенета
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= В. Звонарјова
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6<sup>6
| RD4-score01-3=0
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= Ф. Пенета
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=6
}}

 Група 8 

| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=7

| RD1-seed11=-{Q}-
| RD1-team11= А. Кербер
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А. Петковић 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Цинк 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М. Е. Камерин 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=-{WC}-
| RD1-team15= А. Глач 
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С. Вилијамс 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= С. Стосур 
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=-{WC}-
| RD2-team02= В. Кинг 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т. Бачински 
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= Д. Хантухова 
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификациони жреб

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2009.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно